Максим Глухов: Глухов, Максим Викторович (род. 1975) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2012). Сын В. А. Глухова и И. М. Глуховой.
 Глухов, Максим Степанович (1937—2003) — советский и российский татарский писатель, историк, философ. Кандидат исторических наук.